pijavica (atmosferska pojava), atmosferska pojava
 pijavice, podrazred životinja iz koljena kolutićavaca

Naselja u BiH:
 Pijavice (Trebinje, BiH), naselje u općini Trebinje
 Pijavice (Višegrad, BiH), naselje u općini Višegrad

Vidi i:
 Pijavica (razdvojba)

sh:Pijavice (Višegrad)